Bosznia-Hercegovina
 Babići település Gračanica községben
 Babići település Kakanj községben
 Babići település Prijedor községben
 Babići település Šipovo községben

 Horvátország
 Babići település Kaštelir-Labinci községben 
 Babići település Umag községben

 Montenegró
 Babići település Plužine községben

 Szlovénia
 Babiči település Koper községben